Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 19 au 24 mai 2014.

Mónica Puig remporte le simple dames. En finale, elle bat Sílvia Soler Espinosa, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ashleigh Barty et Casey Dellacqua.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Strasbourg
Tennis en France en 2014
Tennis en mai 2014
Sport en France en mai 2014